Жереми Обуне Мусанго (; ) — габонский футболист, полузащитник клуба «Диошдьёр».

Карьера

«Слуцк» 
Воспитанник габонского клуба «Мунана». В январе 2021 года стал игроком габонского клуба «Пеликан». В конце января 2022 года перешёл в белорусский клуб «Слуцк». Дебютировал за основную команду 27 мая 2022 года в матче против «Гомеля», выйдя на замену во втором тайме. Дебютный гол за клуб забил 6 августа 2022 года в матче против «Ислочи». Футболист закрепился в основной команде клуба, записав по итогу сезона на свой счёт 2 забитых гола и результативную передачу. В декабре 2022 года по окончании срока действия контракта покинул клуб.

«Диошдьёр» 
В январе 2023 года футболист перешёл в венгерский клуб «Диошдьёр». Дебютировал за клуб 20 февраля 2023 года в матче против клуба «Печ», выйдя на замену на 92 минуте. Дебютными голами отличился 6 марта 2023 года в матче против клуба «Дьирмот», где футболист забил два мяча.

Примечания 

Футболисты Габона
Игроки ФК «Слуцк»
Игроки ФК «Диошдьёр»